В приводимой таблице показано распределение медалей и очков между странами участвовавшими в летних Олимпийских играх 1956 года, проходивших в Мельбурне (Австралия) и Стокгольме (Швеция). Между 3184 спортсменами было разыграно 145 комплектов наград в 17 видах спорта. Награды получили спортсмены из 38 стран-участниц, всего же принимало участие 67 стран.

Примечания

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Мельбурн 1956 - Медальный зачёт 

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 1956